

Codici 
 THA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Tullahoma, Tennessee (Stati Uniti d'America)
 THA – codice vettore ICAO di Thai Airways International
 tha – codice ISO 639-2 alpha-3 per la lingua thai
 THA – codice ISO 3166-1 alpha-3 della Thailandia

Letteratura 
 Tha  – personaggio del Libro della giungla di Rudyard Kipling

Linguistica
Ṯāʼ, quarta lettera dell'alfabeto arabo

Fiumi
Tha o Nam Tha, fiume del Laos nord-occidentale, affluente del Mekong